Джа́нет Манро́ (), настоящее имя — Джа́нет Ни́лсон Хо́рсбург (; 28 сентября 1934, Блэкпул, Ланкашир, Англия, Великобритания — 6 декабря 1972, Лондон, Англия, Великобритания) — английская актриса. Лауреат премии «Золотой глобус» (1960) в номинации «Самый многообещающий новичок среди женщин».

Биография 
Джанет Нилсон Хорсбург родилась 28 сентября 1934 года в Блэкпуле (графство Ланкашир, Англия, Великобритания) в семье актёра-комедиантка  (род.1911—ум.1986) и его жены Филлис Манро (в девичестве — Робертшоу; род.?—ум.1942), которые были женаты до смерти Филлис в 1942 году. Её отец после смерти её матери повторно женился на Лилиас Хорсбург и они были женаты до его смерти в 1986 году.

Карьера 
Джанет снималась в кино с 1957 года и до своей смерти в 1972 году, использовав в качестве творческого псевдонима фамилию Манро, эту же фамилию для псевдонима использовал её отец. Её дебютом в кино была роль Эффи из фильма «» (1957), а её последней работой в кино стала роль Элизабет Кричтон в 5-ти эпизодах телесериала «Адам Смит» (1972). Всего за свою 15-летнюю кинокарьеру актриса снялась  в 25-ти фильмах и телесериалах.

В 1960 году Джанет получил премию «Золотой глобус» в номинации «Самый многообещающий новичок среди женщин», а в 1963 году стала номинанткой на премию «BAFTA» в номинации «Лучшая британская актриса» за роль Пэт Харрис из фильма «» (1962).

Личная жизнь 
Джанет дважды была замужем и у неё было двое детей.
 Первый супруг —  (род.1925—ум.1986), актёр. Были женаты в 1956—1959 года.
 Второй супруг —  (род.1931—ум.1984), актёр. Были женаты в 1963—1971 года. В этом браке она родила двух дочерей — Салли и Корри.

Смерть 
38-летняя Джанет скончалась 6 декабря 1972 года в «Whittington Hospital» от сердечного приступа, вызванного продолжительной борьбой с ишемической болезнью сердца.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Умершие от сердечно-сосудистых заболеваний
Умершие от инфаркта миокарда
Актрисы телевидения Великобритании